В играх серии Gothic действует множество персонажей. Многие — переходящие, то есть участвуют более, чем в одной играх серии.

Переходящие персонажи

Безымянный герой 
Безымянный герой (в четвёртой игре — король Робар III) — центральный протагонист трёх игр серии и второстепенный персонаж четвёртой игры. Молодой мужчина. Облик персонажа в дополнении к третьей игре серии значительно отличается от такового в первых двух и оригинальной третьей. Между собой варианты персонажа первых двух игр отличаются только цветом «неснимаемой» одежды (нарисованной на фигуре). В Gothic 3: Forsaken Gods черты лица Героя были перерисованы. Также, если в первых частях у Безымянного светло-русые, забранные в «хвост», волосы, усы и бородка, то в дополнении к третьей части он предстает уже коротко постриженным и темноволосым. Судя по многим его репликам, Безымянный обладает своеобразным грубоватым чувством юмора.

Появляется в игре Gothic как осужденный на вечное заключение в Рудниковой Долине за магическим барьером (какое он совершил преступление — так и остается неясным). Его имя, которое он неоднократно и безуспешно пытается назвать разным людям, является одной из основных загадок серии. В первых двух играх оно остается неизвестным ни игроку, ни другим персонажам игры. Во второй игре его иногда называют Избранным Инноса — в некотором роде его действия повторяют деяния персонажа древней легенды, где Человек, избранный светлым богом Инносом, убивает Зверя, порождение темного бога Белиара. В концовке Gothic 3: Forsaken Gods он принимает имя Робара III.

Безымянный Герой способствовал падению магического Барьера вокруг рудниковой колонии на острове Хоринис. Именно он достал требующиеся для этого артефакты — пять так называемых юниторов, с помощью которых Барьер некогда был возведен. Он освободил заключенных там людей ценой собственной жизни, погребённый под завалом камней. Но некромант Ксардас освободил его из-под развалин Храма (в начале Gothic II) и сообщил о том, что на людей скоро нападут полчища орков, демонов, и другой нечисти под предводительством шести Драконов (огненный, ледяной, каменный, болотный, ещё один огненный и дракон-нежить). Герой уничтожил их с помощью друзей и священного амулета «Глаз Инноса». После этого, раздумав возвращаться в Хоринис, он отплыл на материковую часть Миртаны (на этом заканчивается вторая часть серии, далее начинается сюжет Gothic 3). Там он впоследствии решает отыскать Ксардаса, так как говорят, что он стал предводителем орков и уничтожил рунную магию. При встрече Ксардас говорит Герою, что он стал служить Белиару только для виду, а на самом деле он строит планы по уничтожению влияния богов на людей. Для этого надо найти пять артефактов Аданоса (корону, два кольца, амулет и мантию мага) и уничтожить в печи Нордмара. В третьей части есть несколько альтернативных концовок: игрок также может отдать артефакты в дар либо Инносу, либо Белиару, либо уничтожить их, как того желает Ксардас. Сюжет дополнения Gothic 3: Forsaken Gods подразумевает, что игрок выбрал путь Ксардаса. Безымянный отбирает артефакты Посох Вечного Странника и Скипетр Варанта у Робара II и у Зубена. После этого Ксардас и Герой отправляется в Неведомые земли, проход к которым открывается при помощи Посоха и Скипетра. На этом заканчиваются события Gothic 3. Через два года Герой возвращается в Миртану (события Gothic 3: Forsaken Gods), где после смерти короля Робара II идет борьба за престол Миртаны. Герой узнает, что Торус, чтобы получить преимущество в силе, вызвал Зверя. Герой убивает вызвавшего и вызванного им Зверя, объединяет Миртану и становится королём Робаром III.
В четвёртой части Герой известен как Робар III. Он примирил враждующие народы Нордмара, принес мир в Варант, а теперь нацелен освободить Южные острова. Но во время плавания на острова с Героем что-то произошло, и храбрый воин стал жестоким тираном.
Всё становится ясно в конце, когда Торус проводит ритуал, изгоняющий дух самого Крушака-спящего. Робар III вновь становится прежним.

Ксардас 
Ксардас () — один из персонажей серии и главный герой Gothic 3: The Beginning, некромант. Худой старик с седыми волосами и бородой. Облики персонажа во всех играх серии неидентичны друг другу.

Ксардас — бывший верховный маг круга огня Хориниса, один из тринадцати (Мильтен был посвящён в маги огня уже в колонии) магов, установивших магический Барьер вокруг рудниковой долины. После происшествия с Барьером (который охватил более обширную территорию, нежели рассчитывали маги, и оказался непроницаемым изнутри для любого живого существа, включая установивших его) он вместе с другими магами пытался понять, что пошло не так в создании Барьера. Через некоторое время отрёкся от Инноса и ушёл в земли орков, где построил башню, которая в дальнейшем затонула. После этого он построил неподалёку новую башню, охраняемую тремя големами (каждый из которых олицетворял свою стихию). В башне он занимался тёмной магией и поисками ответа на свои вопросы. Помогал Безымянному Герою на протяжении первой и второй игр серии, в конце же Gothic II, поглотив душу убитого Героем Дракона-Нежити, признался герою, что использовал того в свои корыстных целях и является апологетом Белиара. Однако, как выясняется в третьей части серии, Ксардас на самом деле служил Белиару только для достижения своей цели — прекратить войну богов, жертвами которой являются все живые существа. Для начала он уничтожил рунную магию, тем самым оказав оркам помощь в их войне с людьми. Следующим шагом было уничтожение всех божественных артефактов (при этом в игре Gothic III не упоминается в этой связи артефакт из второй части «Глаз Инноса») и «удаление» всех носителей божественной силы: Себя, Безымянного, Короля Робара, Зубена. Если в третьей части, игрок проходит игру за Белиара, то Некромант подлежит уничтожению, но можно убить его и при любом другом раскладе игры. В четвертой части Ксардас в начале показывался герою как его астральная проекция, живёт в башне, подальше от людей.

Диего 
Диего — появляется в игре как глава Призраков в самом начале игры (разведчики лагеря) Старого Лагеря в Рудниковой Долине. Черноволосый мужчина лет сорока, носит усы, забирает волосы в «хвост». Поддерживал дружбу с Мильтеном, Горном и Лестером, несмотря на то, что последние двое принадлежали другим лагерям. До заключения, по его словам, занимался торговлей в Хоринисе. В начале первой игры серии спасает Безымянного Героя от троих подонков, развлекающихся избиением новичков, и приглашает его в свой Старый Лагерь. По его словам, «не мог просто стоять и смотреть» на избиение безоружного. Безвозмездно помогал протагонисту, обучая его силе и ловкости, а также в схватке с троллем, мешающим Безымянному добраться до очередного юнитора, тем самым отвлекая его от Героя. Между ними возникает дружба.

К событиям второй игры серии Диего попался в руки паладинов и был сослан в одну из шахт по добыче магической руды за то, что распространял слухи о драконах в Долине рудников. Рудокопы этой шахты нарвались на логово опасных пещерных тварей- краулеров, погибнув почти полным составом. Оставшиеся в живых двое паладинов и Диего, пытаясь спасти руду, унесли её в безопасное место. По дороге представители оставшиеся властей погибли; спастись удалось только Диего. Последний снова встретился с Безымянным Героем в укромном месте, где была сохранена спасенная руда. Пользуясь случаем, Диего покинул Рудниковую Долину, после чего в городе Хоринис (не без помощи протагониста) вернулся к своему бизнесу. Тогда же выяснилось, что он работал на местного торговца Гербранта, оказывая ему услуги по устранению конкурентов, что в итоге и привело его к заключению в тюремной колонии.

Присоединился к Герою в рискованном походе против Дракона-Нежити. С ним и другими членами команды, Герой отплыл в Миртану.

В третьей части игры ушёл в южные земли, в город Браго, где планировал «завести дела» среди пустынных торговцев-ассасинов. Если до конца игры остаётся жив, становится богатейшим человеком в мире. Также, если игрок становится королём, то Диего становится его казначеем.

В четвёртой части встречается как учитель Нового Героя. В игре играет активную роль.

Мильтен 
Мильтен — заключенный Рудниковой Долины, член Старого Лагеря, тёмноволосый молодой человек, которому удалось стать магом Круга Огня, учеником Корристо (этой чести удостоился только он, хоть Мильтен и подозревает, что Корристо просто решил таким образом пошутить). Первый раз встречается Безымянному Герою у входа в храм Магов Круга Огня в Старом Лагере. Поддерживал дружбу с Диего, Лестером и Горном, несмотря на то, что последние двое принадлежали другим лагерям. Там же он познакомился с Безымянным Героем и завязал с ним приятельские отношения. Помог ему добыть один из юниторов взамен на аналогичную услугу — поиск другого артефакта.

Единственный из магов Огня за Барьером, кто выжил после обвинения Гомесом всех магов Круга Огня в предательстве и последующей их казни. Помог вернуть древнему мечу «Уризель» его былую силу. После обрушения Барьера отправился в Монастырь Инноса близ города Хоринис, но тут же был отослан вместе с экспедицией паладинов в Рудниковую Долину, как проводник и духовный лидер. Впоследствии участвует в походе против Дракона-Нежити и уплывает с главным героем на материк, где расследует исчезновение рунической магии. В любой концовке Готики 3, остается в монастыре Нордмара. В четвёртой части поселился на болоте Туушу как великий магистр Огня.

Горн 
Горн — один из наёмников Нового лагеря; смуглолицый человек, обладающий большой физической силой. Первый раз встречается с Безымянным Героем, когда тот отдаёт список продовольствия Ларсу — главарю воров, который делает фальсификацию на заказ Яна из Старой Шахты. Поддерживает дружбу с Диего, Мильтеном и Лестером, хоть они являются членами враждующих лагерей. Понятно, что Горн промышлял не одним грабежом. В поисках «несметных богатств» помогает Безымянному Герою добыть юнитор в заброшенном монастыре друидов. Также помогает Безымянному Герою в освобождении Свободной Шахты. После обрушения Барьера был схвачен паладинами и заточен в замке Старого Лагеря, где и разместились сами паладины. После того, как Безымянный Герой вытаскивает его из-за решётки, вступает в ряды своего старого друга, Ли, но вскоре отправляется в Рудниковую Долину ради охоты на драконов. После того, как Безымянный Герой уничтожает драконов, он снова возвращается к Ли. Участник похода на Дракона-Нежить. Уплывает вместе с главным героем игры на материк, где помогает ему в уничтожении проклятия паладинской крепости Гота и освобождении Миртаны. Если в третьей части Безымянный Герой приведёт Миртану к владычеству орков, Горн на свой страх и риск будет сражаться с ними. Через 2 года после этого объединяет повстанцев и нападает на уцелевших после революции орков. В четвёртой части работает наёмником на одного из баронов Южных островов.

Лестер 
Лестер был послушником в Болотном лагере во время событий первой игры серии. Впервые появляется у входа в Болотный лагерь. Поддерживал дружбу с Диего, Мильтеном и Горном, хотя они принадлежали к другим лагерям. Ко времени событий первой игры находился в лагере уже два года. Завязал приятельские отношения с Безымянным Героем.
Когда Лестера закинули в колонию, он был блондином и не столь силен. И только в результате обучения в Болотном лагере приобрел знакомую игрокам внешность. После того как барьер разрушился, а жители Болотного лагеря сошли с ума и умерли, Лестеру удалось выжить и перебраться в Хоринис, где он стал отшельником.
Во второй части, при встрече с Безымянным Героем, немного помогает тому советом. Присоединяется к походу на Дракона-Нежить. Уплывает на корабле «Эсмеральда» на материк, где сражается с кочевниками против орков в Варанте, и попадает в плен к оркам. Помогает главному герою попасть в один из пяти Храмов, где хранятся артефакты Аданоса. В конце третьей части, остается в Лаго, где выращивает болотник. Вместе с Мильтеном отправился на Туушу. Поселился там же, но не как маг, а как отшельник.

Ли 
Ли — появляется в первой игре как предводитель наемников Нового Лагеря. Рассказывает главному герою, что до заключения был генералом королевской армии, и стал жертвой дворцовых интриг, а его самого закинули за Барьер. Будучи в заключении, одержим идеей отмщения. Во второй игре собирает некоторых бывших заключённых в организацию наёмников и поступает на службу Онару, крупному землевладельцу. Приглашает Безымянного героя присоединиться к наемникам при встрече. Позже участвует в походе против Дракона-Нежити и уплывает на корабле «Эсмеральда» на материк и уходит в Нордмар, где сражается с орками и начинает строить планы по убийству Короля Робара II (что крайне странно, в первой части Ли положительно отзывался о короле, а хотел отомстить «приближённым» короля). В третьей части серии при помощи Безымянного может попасть в замок в Венгарде к королю и убить последнего. После событий в Миртане становится генералом армий страны. Через 2 года, когда по всей Миртане царит кровопролитие и голод, Ли решает оставаться в стороне от этого и ждать, «когда людям и оркам надоест воевать» (Ксардасу эта тактика тоже кажется правильной).
В четвёртой части встречается как Генерал армии короля Робара III.

Ларес 
Ларес (вариант перевода от Snowball — Ларс)(нем. Lares) — появился в первой игре как глава воров Нового Лагеря, отвечающий за приём новичков. Во второй игре, встретившись с Героем, пригласил его присоединиться к наёмникам Ли. Также, в дополнении «Готика 2: Ночь ворона» рассказывает Герою о тайном сообществе Кольца Воды. Участник похода против Дракона-Нежити. Приплыв на материк, в третьей части возвращается к своему ремеслу вора, в Гельдерне закрепляя за собой звания мастера данного «ремесла». В конце игры отправился в Варант.

Кор Ангар 
Кор Ангар — предводитель стражи Болотного Лагеря. После смерти Ю’Бериона и ухода Кор Галома становится лидером Болотного лагеря. После поражения Спящего очень долго скитается по Рудниковой Долине. Является участником похода на Дракона-Нежить. В событиях третьей части приплывает на материк и отправляется на юг. Становится лучшим гладиатором государства Варант.

Сатурас 
Сатурас — верховный маг Круга Воды, пытавшегося в первой части уничтожить Барьер магическим взрывом. Невзлюбил Безымянного героя за «воровство» магической силы горы руды (может быть за это убит героем в начале 6-й главы). В дополнении ко второй части серии снова встречается с главным героем и скрепя сердце берет его в Кольцо Воды, которое расследует таинственное исчезновение людей из города Хоринис и ведёт раскопки древних руин. Впоследствии он и остальные члены Круга Воды используют 4 части древнего орнамента для перемещения на дальнюю часть острова.
В третьей части Сатурас с Миксиром исследуют храм Аданоса, находящийся в пустыне Варанта, и помогают Главному герою открыть его. Сражается с магами Воды и кочевниками против ассасинов и орков. Может быть убит героем по заданию ассасинов. Если к концу игры остается жив, то отправляется в «последний поход» вместе с другими магами Воды и кочевниками.

Торус 
Торус — Глава стражников Старого лагеря. Темнокожий мужчина сорока лет, крепкого телосложения, черные волосы коротко острижены, носит серьги в ушах. Решает, кто может пройти в замок баронов, а также распоряжается насчет принятия людей в стражники. По натуре очень серьезен, предпочитает (и обязует всех остальных) строго придерживаться правил, установленных в лагере, хотя жадностью не обделен и за достаточную сумму может временно закрыть глаза на нарушения. Во время беспорядка в Старом Лагере остается на стороне Гомеса, следовательно, сражается против Безымянного и может погибнуть от его руки.

В дополнении второй игры появляется бандитском лагере Яркендара, основанном на болоте. Там он следит за проходом в золотую шахту и наличием красных табличек, которые служат пропуском у желающих попасть туда. При первой встрече узнает Безымянного, но, по неизвестным причинам, не выдает его (позже выясняется, что он не выдал Героя потому, что хотел сам стать главой лагеря). Старается всеми силами сохранить хоть какой-то порядок в лагере. Становится главой бандитов после смерти Равена.

В третьей части игры он появляется как один из наемников орков, охраняющих ворота Трелиса. Произвел впечатление на захватчиков, доказав свою силу и мужество на аренах всей страны. Здесь он недружелюбно относится к Безымянному, считая его нарушителем спокойствия и зачинщиком беспорядков. Верен оркам и готов сражаться за них.

В дополнении Forsaken Gods становится главой орков и является одним из ключевых персонажей игры. В четвёртой части направился с группой орков на Южные острова. Хотел бы сражаться против Робара III.
Торус пытается призвать Белиара с Робара 3 (так как орёл был с Белиаром и он переселился в Робара 3) и захватить Миртану.

В ArcaniA: Gothic 4 будет на службе герцога Сетаррифа — Эторна VI.

В дополнении к Готике 4- Fall of Setarrif будет побеждён Горном и заперт в сундук, что с ним потом сделал Горн неизвестно.

Лорд Хаген 
Лорд Хаген — по событиям игры Готика II возглавляет паладинов, приплывших в Хоринис с материка. Отправил экспедицию в Рудниковую Долину для добычи магической руды. Дает разрешение главному герою на право владения артефактом «Глаз Инноса».

По сюжету ArcaniA: Gothic 4 — один из полководцев Робара III. Когда в Торниаре — наместничестве Миртаны на острове Аргаан — вспыхивает бунт «Алых Гадюк», Хаген оказывается у них в плену. Новый Безымянный побеждает бунтовщиков и освобождает его.

Фортуно 
Фортуно — торговец в Болотном лагере, в частности торговал косяками из болотника. Также отвечал за выдачу дневной порции болотника каждому в лагере. На вид — обыкновенный лысый сектант, как и все остальные в лагере. В дополнении «Ночь Ворона», когда почти все прочие сектанты превратились в Ищущих, появляется в лагере разбойников в Яркендаре. Пытаясь с ним заговорить выясняется, что Равен (Ворон) воздействовал на его рассудок и впоследствии ему помогаем. О его дальнейшей судьбе после событий дополнения второй части ничего не известно.

Кавалорн 
Кавалорн — один из призраков Старого Лагеря, охотник. Живёт в хижине неподалёку от Старого Лагеря. Достаточно полезный персонаж, может научить главного героя навыку стрельбы из оружия дальнего боя, красться, а также ловкости. Кроме того, на протяжении всей игры у него можно будет покупать лучшие луки и арбалеты, а также стрелы и полезные артефакты. В дополнении «Ночь Ворона» Кавалорн встречается по пути из башни Ксардаса в Хоринис, от него главный герой может узнать о существовании общества «Кольцо воды».

Ярвис 
Ярвис (Джарвис) — наемник, начальник караула у входа в Новый лагерь. После падения Барьера остался с Ли. Так как к наёмникам из Колонии присоединились наемники с юга под командованием Сильвио, которые начали конфликтовать с ветеранами Ли, Ярвис оказался озабочен проблемой противостояния Ли и Сильвио (если Безымянный решит присоединиться к наёмникам во второй части игры, Ярвис требует доказать, что Безымянный на стороне Ли).

Сайфер 
Сайфер (Сайфер) — был Вором в Новом лагере, торговал болотником и другими товарами в баре посреди озера в Новом лагере. После падения Барьера, остался с Ли, не оставил свой «болотный» бизнес. Когда была объявлена охота на драконов, Сайфер присоединился к ней. Может помочь Безымянному герою в борьбе против Болотного дракона.

Волк 
Волк (Вульф) — вор из Нового лагеря. Занимался изготовлением доспехов и оружия, в частности, именно он продавал Безымянному доспехи воров, а также у него можно было купить лучшие луки и арбалеты в Новом лагере. Кроме того, Волк обучал героя и изготовил для Безымянного крепкие доспехи из панцирей ползунов. Когда Барьер пал и кучка выживших из Нового лагеря объединилась с наемниками с юга, работу Волка взял на себя более опытный кузнец Беннет, а Волк остался без работы. Работу ему нашел Безымянный, предложив охранять высокогорную ферму. Причем, если фермера убьют, то Волк сам станет фермером. Во 2-й части игры также есть шанс создать доспехи из панцирей ползунов. В случае, если Герой так и не нашел ему работу, может стать участником похода против дракона-нежити.

Бладвин 
Бладвин — стражник Старого лагеря. Занимается сбором руды с рудокопов «за защиту», причем, если Шакал просто предлагает свои услуги, то Бладвин делает это очень настойчиво, и нанимает местных головорезов избить Безымянного, и заставить его таким образом заплатить. Плату, в отличие от того же Шакала, требует регулярно, а не единовременно. После начала войны между Старым и Новым лагерями, Бладвин возглавляет один из отрядов обороны Старого лагеря. В дополнении «Ночь Ворона», после падения Барьера Бладвин оказался в числе ближайших приспешников Равена и одним из высших чинов бандитов. Безымянный герой заманивает Бладвина в ловушку, пользуясь его жадностью и вспыльчивостью, убивает и отрезает ему голову, чтобы показать стражникам и получить право на вход во внутренние помещения лагеря бандитов.

Ур-Шак 
Ур-Шак — изгнанный за отречение от Крушака (Спящего) шаман орков, был рабом на Свободной шахте, бежал оттуда, после чего, спасенный Безымянным Героем, помогал ему советами. Во второй части опять встречается с Главным Героем. При встрече говорит Главному Герою, что он все ещё является изгнаником и идет к своему другу — шаману Хош-Паку. Этот шаман командует армией, которая держит в осаде бывший Старый лагерь. После убийства Хош-Пака при разговоре с Ур-Шаком между ним и Главным Героем возникают разногласия: Ур-Шак обвиняет Главного Героя в смерти друга, а Главный Герой его во лжи про то, что он — изгнаник. Ур-Шак говорит, что их дружбе конец, но отпускает Главного Героя на все четыре стороны, предупреждая, что в следующий раз они встретятся не как друзья, а как враги (и тут же может быть убит).

Основные персонажи игры Gothic 
Гомез — глава Старого Лагеря. Самый влиятельный человек в Рудниковой Долине, единственный, ведущий прямую торговлю с внешним миром, фактический владелец Старой шахты. Во время событий четвёртой главы игры, потеряв Старую шахту из-за наводнения, был вынужден для сохранения своей власти захватить Свободную шахту. Воспротивившихся этому магов огня он приказал казнить якобы за предательство. Убили и членов Болотного лагеря, ведущих в Старом проповедническую миссию. Свободная шахта была захвачена с помощью военной хитрости, были жестоко убиты все члены Нового лагеря, находящиеся в ней, включая рабочих. В конце пятой главы игрок может убить его.

Корристо — до событий игры стал Верховным магом Круга Огня Рудниковой Долины после ухода с данного поста Ксардаса. Пытавшись остановить нападение на шахту Нового лагеря, был казнен «за предательство» вместе с другими магами.

Ю’Берион — основатель и лидер Болотного Братства. С помощью юнитора (артефакт, использовавшийся при создании Барьера) вызвал видение о Спящем, в котором ему открылось, что тот — не бог-спаситель, а злой демон. Но ритуал подорвал жизненные силы Ю’Бериона, и он, несмотря на попытки лечения, скончался.

Кор Галом — правая рука Ю’Бериона, ученый и алхимик. После ритуала призыва Спящего, проведенного Ю’Берионом, не разуверился в Спящем и покинул лагерь с другими верными культу членами Братства, чтобы разбудить Спящего своими силами. Сражается с Безымянным Героем после вызова Спящего.

Основные персонажи игры Gothic II и дополнения Gothic II 
Ватрас — священнослужитель Аданоса, бога воды. Смуглый старик с бритой головой. Один из мудрейших и сильнейших магов Воды. Появляется во второй игре серии как проповедник в городе Хоринис. Помогает Безымянному Герою в его миссии. Как представитель Аданоса, вместе с Ксардасом и Пирокаром, верховным магом огня, проводит обряд, позволяющий пробудить силу амулета «Глаз Инноса». Участвует в походе против Дракона-Нежити. В третьей части попадает в плен к ассасинам и становится заключённым небольшой тюрьмы в городе Лаго, что в Варанте.

Лорд Андрэ — паладин короля, глава городского ополчения Хориниса. Может принять Безымянного Героя в ополчение, если тот является гражданином города или если Безымянный Герой найдёт убежище Гильдии воров, а также при получении им рекомендательного письма от Мартина. После решения, принятого лордом Хагеном отправиться на помощь паладинам в Долину Рудников, лорд Андрэ становится верховным командующим Хориниса.

Рэйвен (также известен как Ворон) — в прошлом рудный барон Старого Лагеря. После обрушения Барьера возглавляет бандитов и отправляется в неизведанную часть острова Хоринис. Будучи служителем Белиара, ищет древний артефакт «Коготь Белиара», стоит за похищениями людей острова Хоринис. Многие, кто знал его, считают, что сам Рэйвен мёртв, а его обличье принял неизвестный тёмный маг. Во второй Готике появляется только в дополнении, убит Безымянным Героем.

Пирокар — верховный маг Круга Огня острова Хоринис. Отправляет главного героя на поиски украденного артефакта «Глаз Инноса» и впоследствии помогает восстановить его силу. Именно он даёт Главному Герою в начале первой Готики письмо для Корристо.

Гаронд — возглавляет паладинов в экспедиции, отправленной Лордом Хагеном в Рудниковую Долину. Посылает главного героя за информацией о количестве добытой руды в обмен на доказательство существования драконов для Лорда Хагена. Находится в замке Долины Рудников в тронном зале. Сидит на троне, на котором в первой Готике сидел рудный барон Гомес.

Грег (в некоторых версиях перевода — Грог) — глава пиратов. Потерял свой корабль, натолкнувшись на «Эсмеральду»; единственный, кто остался в живых после крушения судна. Выбравшись на берег, он начал искать путь обратно к части своей команды, которую он оставил на берегу Яркендара для проведения «торговых» дел по хищению людей из Хориниса и продаже их бандитам (хотя бандиты так и не оплатили последнюю партию людей, что сильно разозлило пиратов). После многочисленных попыток найти проход в Яркендар он совершенно случайно находит портал, открытый ранее Магами Воды и Главным Героем. Появившись у себя в лагере в самый неподходящий момент для Главного Героя (когда тот лазил в вещах капитана в надежде найти информацию о Рэйвене и бандитскую одежду), Грег, узнав, что именно хочет Главный Герой, решается помочь ему и посылает агентом к бандитам. После убийства Рэйвена остаётся на берегу со своей командой, дальнейшая судьба его неизвестна. Появляется только в дополнении.

В игре Risen, созданной разработчиками Gothic, существует целая линейка квестов, связанных с сокровищем некого капитана пиратов по прозвищу Грегориус Стальная Борода. Вероятно, тем самым разработчики намекают на связь между играми.

Онар — зажиточный землевладелец, уставший от постоянный поборов со стороны городского ополчения Хориниса и объявивший восстание. Живёт со своей женой и дочерью на усадьбе, для защиты которой нанял группу наёмников во главе с Ли. Скуп и суров с подчинёнными, но податлив в отношениях с женой Марией.

Сильвио — глава наёмников, пришедших вместе с ним с юга. Типичный головорез, к тому же трус, предпочитающий, чтобы всю работу за него выполняли другие. Пытается занять место Ли, несмотря на то, что большинство наёмников (даже среди его собственных людей) его не поддерживают — в основном они или на стороне Ли, или настроены нейтрально. В четвёртой главе отправляется вместе со своим верным товарищем Булко в Долину Рудников охотиться на драконов. Останавливается возле бывшего Нового Лагеря, в котором после падения барьера поселился ледяной дракон. После убийства дракона вместе с Булко нападает на Безымянного, желая убить его и присвоить себе славу победителя, но вместо этого погибает сам.

Джек — смотритель маяка во всех играх серии, кроме первой части. Встречается даже в Risen. Слабый старик, возможный капитан «Эсмеральды». В третьей части становится смотрителем маяка недалеко от деревни Ардея.

Основные персонажи игры Gothic III 

Робар II (Rhobar II) -
король Миртаны. Находится в Венгарде, столице Миртаны.
После его смерти идёт борьба за престол Миртаны, в ходе которой Безымянный Герой объединяет Миртану и становится новым королём Миртаны — Робаром III. Упоминается в четвёртой части.

Зубен (Zuben)
Зубен — основатель и безоговорочный лидер государства ассасинов, стал им по выбору Вечного Странника. Находится в Иштаре.
«Лучше и старше его фехтовальщика нет в Варранте…»

Кан (Khan)
Верховный вождь всех орков, захвативших Миртану. Находится в Фаринге, бывшей крепости паладинов. После завоевания доверия у орков Безымянный лично от него получает задание уничтожить все лагеря повстанцев, включая опустошение королевского замка — Венгард.

Другие персонажи

Женщины в серии Gothic 
В первой игре серии существует только пять NPC женского пола. Трое из них (Сира, Серафия и Велая) — рабыни Гомеса, двое (Чани и Наталья) — храмовые рабыни Ю’Бериона. Каждая обладает именем, но ни у одной нет диалогов, многих анимаций, и они не могут быть убиты. В сюжете не играют роли. В версии от Руссобит-М есть ещё одна NPC женского пола. Она присутствует в Старом лагере на концерте группы In Extremo. При помощи читерства Велая может быть раздета полностью, а не до тряпок, как остальные.

Во второй части игры женщин существенно больше. Появляется много безымянных NPC, не играющих роли в сюжете. Они обычно обозначаются как «горожанка» (если живёт в городе Хоринис) или «крестьянка» (если живёт в сельской местности). Некоторые женщины имеют имя и участвуют в побочных квестах: ведьма Сагита, глава воровской банды Кассия, торговка Сара и другие. Также имеется бордель «Красный фонарь» в порту Хориниса, где работают проститутки Надя, Ваня и Соня (в дополнении «Ночь Ворона» к ним добавляется ещё и Люсия, которая сбежала от нерадивого работодателя Бромора и стала бандиткой).

По непонятным причинам число женских NPC резко сокращается в третьей «Готике». В городах женщин практически нет, в лагерях Повстанцев их тоже крайне мало, в пустыне Варанта есть только в оазисе близ Мора-Сул. Есть одна женщина в Силдене, и одна — в Браго. Вполне возможно, что во время своего нашествия орки перебили всех женщин, дабы контролировать человеческий род.

Безымянные персонажи в игре Gothic 
Помимо главного героя их в игре большое количество

В первой части.
Старому лагерю принадлежат стражники, призраки (разведчики лагеря) и рудокопы. Новому — наемники, воры, рудокопы и крестьяне. Болотному лагерю — стражи и послушники.

Во второй части.
В городе — «Гражданин», «Гражданка», «Ополченец» и «Паладин».

На фермах — «крестьянин», «крестьянка», «фермер» и на ферме Онара — «наемник».

В Монастыре — «послушник».

Также существуют ещё и «бродяги», «бандиты» и «Ищущие». В «ночи Ворона» представлены «пираты».

В третьей части у повстанцев есть «Повстанец», «Повстанка». У орков — «Разведчик», «Орк», «Воин», «Шаман», «Предводитель», «Элитный воин», «Привратник», «Наёмник орков», «Элитный наёмник». У ассасинов — «Ассасин», «Воин», «Элитный воин», «Торговец». У нордмарцев — «Воительница», «Убийца орков», «Охотник».

Роли озвучивали 
Сергей Чонишвили — Безымянный Герой: Gothic, Gothic 3 + дополнение Forsaken Gods.

Пётр Иващенко — Безымянный Герой и Блуждающий огонек: Gothic II + дополнение Die Nacht des Raben.

Владимир Антоник — Робар III (он же Безымянный Герой в Готике 1-3): Arcania: Gothic 4 + дополнение Fall of Setarrif; второстепенные персонажи: Gothic 3

Александр Гаврилин — Новый Безымянный Герой: Arcania: Gothic 4 + дополнение Fall of Setarrif.

Сергей Габриэлян — Диего, Ларес, Блэйд, Гомес: Gothic, Диего: Gothic 3.

Дмитрий Полонский — Мильтен, Ли, Бладвин, Кор Ангар, Гомер, Ярвис, Бастер, Шрам, Одержимые стражи: Gothic, Мильтен, Ли, (Кор) Ангар Gothic 3 + дополнение Forsaken Gods. Ларес, Декстер, Сентенза, Сильвио, Чёрный маг + второстепенные персонажи: Gothic II + дополнение Die Nacht des Raben.

Александр Быков — Горн, Торус, Торлоф, Волк, Хуно (кузнец во внешнем кольце Старого лагеря): Gothic, Gothic 3.

Андрей Ярославцев — Лестер, Декстер, Роско, Ведж, Шарки, Кайли, Идол Парвез, Равен (Ворон), (Безумный) Кор Галом, Декстер, Слай: Gothic. Лестер, Ларес: Gothic 3.

Сергей Сазонтьев — Ксардас, Корристо, Сатурас, Корд: Gothic.

Василий Дахненко — Мад, Лефти, Шрайк, Шакал: Gothic.

Василий Косолапов — Юберион, Родригес, Скип, Стоун: Gothic.

Дмитрий Назаров — Снафф, Скатти, Ур-Шак, Шеньян + второстепенные персонажи: Gothic.

Александр Леньков — Мордраг, Уистлер, второстепенные персонажи: Gothic.

Виктор Бохон — Идол Исидро, Дасти: Gothic.

Владислав Копп — Скорпио, Эйдан, Арто, Идол Люкор, Идол Каган + второстепенные персонажи: Gothic; (Капитан) Джек + второстепенные персонажи Gothic 3; Горн: Arcania: Gothic 4 + дополнение Fall of Setarrif.

Сергей Ланбамин — Гилберт + второстепенные персонажи: Gothic.

Жанна Никонова — женские персонажи в Gothic.

Алексей Борзунов — Диего, Пирокар, Боспер + второстепенные персонажи: Gothic II + дополнение Die Nacht des Raben.

Александр Котов — Мильтен, Горн, Ли, Лорд Хаген, Бладвин + второстепенные персонажи: Gothic II + дополнение Die Nacht des Raben.

Фёдор Сухов — Корд, Ксардас, Игнац, (Капитан) Джек, Лотар, Мо, (Капитан) Грег, Сатурас, Скатти (дополнение): Gothic II + дополнение Die Nacht des Raben.

Виктор Петров — Ватрас, Кавалорн, Лорд Андрэ + второстепенные персонажи: Gothic II + дополнение Die Nacht des Raben.

Борис Репетур — Хуан, Торус, Фиск, Ищущие, Драконы: Gothic II + дополнение Die Nacht des Raben, второстепенные персонажи: Gothic 3.

Александр Груздев — Герольд, (Кор) Ангар: Gothic II + дополнение Die Nacht des Raben; второстепенные персонажи Gothic 3; Лорд Хаген: Arcania: Gothic 4 + дополнение Fall of Setarrif.

Геннадий Новиков — Дарон, Эрол, Константино, Равен (Ворон): (только в дополнении: «Ночь Ворона»)

Борис Токарев — Лобарт, Парлан, Орлан, Борка + второстепенные персонажи: Gothic II + дополнение Die Nacht des Raben.

Ольга Зубкова — женские персонажи в Gothic II.

Ирина Маликова — Люсия: (только в дополнении «Ночь Ворона»)

Петр Тобилевич — Ксардас: Gothic 3.

Вячеслав Баранов — Зубен: Gothic 3. Лестер: Arcania: Gothic 4 + дополнение Fall of Setarrif.

Рудольф Панков — Робар II: Gothic 3.

Юрий Брежнев — Иннос + второстепенные персонажи: Gothic 3 Диктор + второстепенные персонажи: Forsaken Gods.

Олег Куценко — Белиар + второстепенные персонажи: Gothic 3.

Всеволод Кузнецов, Владимир Вихров, Борис Шувалов, Илья Бледный, Александр Комлев, Андрей Бархударов, Борис Быстров, Сергей Бурунов, Дмитрий Филлимонов, Вадим Максимов, Кирилл Радцик — второстепенные персонажи в Gothic 3

Марина Тарасова — женские персонажи в Gothic 3.

Денис Юченков — Диего: Arcania: Gothic 4 + дополнение Fall of Setarrif.

Сергей Чихачев — Мильтен: Arcania: Gothic 4 + дополнение Fall of Setarrif, второстепенные персонажи: Gothic 3.

Александр Новиков — Ксардас: Arcania: Gothic 4 + дополнение Fall of Setarrif.

Ссылки 
 Мир Готики
 Проект «Миртана»
 World of Gothic — русский портал
 Полная вики-энциклопедия Готики
 Фото персонажей и их месторасположение

Gothic
Gothic